Granyena de les Garrigues, municipi català a la comarca de les Garrigues
 Granyena de Segarra, municipi català a la comarca de la Segarra
 Espai natural de Granyena, espai natural protegit pel PEIN i la Xarxa Natura 2000, entre la Segarra i l'Urgell
 Granyena o Grenyana, partida de l'Horta de Lleida
 Castell de Granyena